Чемпионат Азии по самбо 2013 года прошёл в Сеуле (Республика Корея) 1-2 июня.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Примечания

Ссылки 
 

2013
самбо
самбо
Международные спортивные соревнования в Сеуле
2013 год в самбо
Июнь 2013 года
Самбо в Республике Корея
Чемпионаты Азии в Республике Корея